Ciemniak (Reszki)
 Ciemniak (Ostróda)